Гагрино — название населённых пунктов в России:
 Гагрино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Гагрино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.